Welikaja (russisch  für „die Große“) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Flüsse:
 Welikaja (Beringmeer), Zufluss des Beringmeers
 Welikaja (Peipussee), Zufluss des Peipussees
 Welikaja (Wjatka), Nebenfluss der Wjatka
 Zufluss der Jugorstraße (Karasee), siehe Bolschoi Oju

 Ortschaften:
 Welikaja (Archangelsk, Ustja), Dorf in der Oblast Archangelsk, Rajon Ustja
 Welikaja (Archangelsk, Werchnjaja Toima), Dorf in der Oblast Archangelsk, Rajon Werchnjaja Toima
 Welikaja (Kirow), Bahnstationssiedlung in der Oblast Kirow
 Welikaja (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Welikaja (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Welikaja (Wologda, Tarnoga), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Tarnoga
 Welikaja (Wologda, Tscherepowez), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Tscherepowez

Welikaja ist der Familienname von:
 Sofja Alexandrowna Welikaja (* 1985), Fechterin

Siehe auch:
 Weliki